Hexacola är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1869. Hexacola ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Hexacola